Барон Карл Фридрих Генрих Вильгельм Филипп Юстус фон Ледебур (; , Шильдеше, ныне в составе  — , ) — немецкий офицер, автор биографического словаря берлинских музыкантов. Брат историка и генеалога , отец театрального деятеля .

Бо́льшую часть жизни служил в кавалерийских войсках, но в 1852 г. после неудачного падения с лошади был вынужден выйти в отставку. Посвятил себя изысканиям по истории Берлина и особенно берлинской культуры. Наиболее известный его труд — «Словарь берлинских музыкантов с древнейших времён до настоящего времени» (; 1861); музыкальный словарь Гуго Римана отзывается об этой работе как о сделанной с большой тщательностью.

В 1868 г. назначен, в чине майора, комендантом Дома инвалидов Второго армейского корпуса прусской армии в Штольпе (ныне Слупск), занимал эту должность до конца жизни. Посмертно опубликован его двухтомный труд «Король Фридрих I Прусский. К истории его двора, а также науки, искусства и государственного управления того времени» (; 1878—1884).

Примечания

Ссылки 
 Tonkünstler-Lexicon Berlin’s von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart

Историки Германии
Бароны Германии